Vieweger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Vieweger (* 1958), deutscher Theologe und Biblischer Archäologe
 Teodor Vieweger (1888–1945), polnischer Biologe 

Siehe auch:
 Viehweger